Вадуц — столица Лихтенштейна.
 «Вадуц» — футбольный клуб из Вадуца, выступающий в чемпионате Швейцарии.
 Вадуц — историческая территория княжества Лихтенштейн.
 Вадуц — замок в Лихтенштейне, официальная резиденция князя.